Светозар Милетич (; ,  — , Вршац) — австрийский сербский писатель-патриот,  и политический деятель.

Окончил юридический факультет Будапештского университета. В 1848 году принял участие в движении радикального крыла сербской буржуазии в Воеводине. В 1860 году начал работать в газете «Српски дневник». С 1869 года был долгое время главой основанной им же Либеральной партии в австрийской Сербии, с 1864 года — депутатом Сербского церковно-народного собора, с 1865 года — главой сербской оппозиции в венгерском и хорватском сейме. Был известен основанной им в Пеште в 1866 году политической газетой сербов «Застава» (Знамя), перенесённой потом в Новый Сад. Неоднократно подвергался арестам со стороны австро-венгерских властей, в 1880-х годах ушёл из политики.

Примечания

Литература 
 Стаjић В. Светозар Милетић. Живот и рад. — Нови Сад, 1920.
 Документа о Светозару Милетићу. — Нови Сад, 1951. [Здесь подробная библиография].
 Петровић Н. Светозар Милетић. — Београд, 1958.

Ссылки 
 
 

Политики Австро-Венгрии
Политики Сербии